Il singolare del Grand Prix de Tennis de Toulouse 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Arnaud Boetsch era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Bernd Karbacher.

Mark Philippoussis ha battuto in finale 6–1, 5–7, 6–4 Magnus Larsson.

Teste di serie

  Marcelo Ríos (semifinali)
  Cédric Pioline (quarti di finale)
  Arnaud Boetsch (primo turno)
  Mark Philippoussis (campione)

 Marc Rosset (secondo turno)
 Paul Haarhuis (primo turno)
 Mark Woodforde (semifinali)
n/a

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Grand Prix de Tennis de Toulouse 1996
ATP Tour 1996